Koshland ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel E. Koshland (1920–2007), US-amerikanischer Biochemiker
 Marian Koshland (1921–1997), US-amerikanische Immunologin
 William A. Koshland (1906–1997), US-amerikanischer Verleger